Пинскер — украинская, белорусская и еврейская фамилия. Известные носители:
 Пинскер, Арон Григорьевич (1905—1985) — советский математик. Доктор физико-математических наук (1950). 
 Пинскер, Анна Александровна (известная под фамилией Франц; род. 1965) — американский мультимедийный художник, куратор, коллекционер.
 Пинскер, Борис Ильич (1907—1982) — российский судостроитель.
 Пинскер, Дмитрий Гарриевич (1971—2002) — российский политический журналист.
 Пинскер, Зиновий Григорьевич (1904—1986) — советский учёный-физик, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Пинскер, Леон (1821—1891) — руководитель палестинского движения в России; глава организации «Ховевей Цион»; сын Симхи Пинскера.
 Пинскер, Максим Гарриевич (1964—2022) — российский актёр, актёр дубляжа и озвучивания.
 Пинскер, Марк Семёнович (1925—2003) — российский учёный в области теории информации.
 Пинскер, Симха (1801—1864) — российский арабист, гебраист и археолог; отец Леона Пинскера.